Орлец:

 Орлец — древнерусский город в низовьях Северной Двины.
 Орлец — местное уральское название горной породы, состоящей из родонита и продуктов его изменения.
 Орлец — небольшой круглый ковёр с изображением орла, парящего над городом, элемент православного богослужения епископским чином.

См. также 
 Орлец-1 (космический аппарат)